Máscara — artefato que cobre o rosto
Máscara respiratória — equipamento de proteção individual

Filmes 
Mask (filme) — produção de 1985 com Cher e Sam Elliot, intitulado Máscara em Portugal
The Mask (filme) — com Jim Carrey, intitulado A Máscara em Portugal
Persona (filme) — dirigido por Ingmar Bergman , intitulado A Máscara em Portugal

Revistas 
A Máscara (revista) — publicada em Portugal na década de 1910
Máscara (revista) — publicada em Porto Alegre, Brasil, entre 1918 e 1928

Outros usos 
A Máscara (programa de televisão) — emitido pela SIC
The Mask, personagem de banda desenhada conhecido como "O Máskara" no Brasil e "A Máscara" em Portugal
Máscara (canção) — de Pitty

Ver também 
Mascara — cidade da Argélia

Desambiguações de artes